tulband (hoofddeksel), een soort hoofddeksel
tulband (gebak), een soort gebak